Janert ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Janert (1897–1973), deutscher Bodenkundler
 Klaus Ludwig Janert (1922–1994), deutscher Indologe